Hinter Klostermauern steht für:

 Hinter Klostermauern (1928), einen deutschen Stummfilm von Franz Seitz senior
 Hinter Klostermauern (1952), einen deutschen Spielfilm von Harald Reinl